Il campionato di calcio di Primera División messicana 1947-1948 o (Liga Mayor) è stato il quinto campionato a livello professionistico del Messico. Cominciò il 31 agosto 1947 e si concluse il 29 giugno del 1948. Vide la vittoria finale del León.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione del Messico (Dopo Spareggio)

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Spareggio per il titolo di Campione

2° Spareggio per il titolo di Campione

Risultati

Tabellone

Note

Voci correlate 
 Campionato messicano di calcio
 Primera División messicana

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1947
Calcio nel 1948
1947-1948